Великий Гетсбі — роман американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда, опублікований 1925 року
 Великий Гетсбі — фільм США, 1926
 Великий Гетсбі — фільм США, 1949
 Великий Гетсбі — фільм США, 1974
 Великий Гетсбі — фільм США, 2000
 Великий Гетсбі — фільм США, 2013